Ram se poate referi la:
 memorii de tip Memorie cu acces aleator (din engleză de la Random Access Memory):
 volatile: RAM, SD-RAM, RIMM și altele;
 nevolatile: carduri de tipul SD, Memory Stick și CompactFlash; Disc dur și altele;
 Ram, album de Paul McCartney și Linda McCartney;
 Ramura unei plante; creangă